VBC est un sigle qui peut désigner : 
 Véhicule Blindé de Combat, véhicule militaire, protégé par un blindage ;
 Volley-ball Club, club de volley-ball.